Westerville puede referirse a:

 Westerville (Ohio), localidad del estado de Ohio, Estados Unidos.
 Westerville (Nebraska), localidad del estado de Nebraska, Estados Unidos.